Gjakovë (gemeente), gemeente in Kosovo
 Gjakovë (regio), regio in Kosovo